Скопкортная — посёлок в Пермском крае России. Входит в Александровский муниципальный округ.

История 
Поселение возникло в 1930 году как поселок спецпереселенцев (раскулаченных). Название восходит к гидрониму (реке Сухая Скопкортная (ранее Скопкартна)). К 1950 году Скопкортная известна как лесоучасток. С 18 апреля 1974 года по 2006 год — центр Скопкортненского (первоначально Верх-Яйвинского) сельсовета.

С 2004 до 2019 гг. — административный центр Скопкортненского сельского поселения Александровского муниципального района.

География 
Посёлок находится на востоке Пермского края, на юге центральной части Александровского района, на правом берегу реки Сырая Скопкартная (правый приток Чаньвы). Абсолютная высота — 228 метров над уровнем моря.

Население 
По данным всероссийской переписи 2010 года, численность населения посёлка составляла 335 человек (мужчины — 162, женщины — 173).

Достопримечательности 
В 1980 году в посёлке был открыт памятник участникам Великой Отечественной войны. Также, вблизи посёлка расположена гора Благодать (высота 503 м).

Инфраструктура 
В посёлке имеется клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи и лесопункт. Образовательные учреждения — общеобразовательная основная школа № 19 и детский сад № 28 — в настоящее время закрыты.

Улицы 

 Гагарина ул.
 Комсомольская ул.
 Ленина ул.
 Максима Горького ул.
 Матросова ул.
 Мира ул.
 Набережная ул.
 Новая ул.
 Советская ул.
 Студенческая ул.
 Уральская ул.
 Юбилейная ул.
 Южная ул.

Примечания 

Населённые пункты Александровского муниципального округа (Пермский край)